Глубоковский сельский совет — входит в состав Харьковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Глубокое.

История 
 1930 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Глубокое 
 село Красное 
 село Мороховец 
 село Стрелечья

Примечания 

Сельские советы Харьковского района